In 1932/33 werd het 22ste en laatste voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Brandenburgse voetbalbond. 

De twee groepswinnaars plaatsten zich voor een finaleronde samen met de Pommerse kampioen. Hertha BSC werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. Als vicekampioen was ook BTuFC Viktoria 1889 geplaatst. Hertha verloor in de eerste ronde van Hindenburg Allenstein en Viktoria van Schalke 04.

Na dit seizoen kwam de NSDAP aan de macht en werden alle regionale voetbalbonden opgeheven. De Gauliga werd ingevoerd als hoogste klasse en de clubs van de Brandenburgse voetbalbond gingen spelen in de Gauliga Berlin-Brandenburg. Uitgezonderd de clubs uit Pommeren die nu in de Gauliga Pommern gingen spelen.

1. Klasse
Buiten de twee groepswinnaars plaatste ook de bekerwinnaar zich voor de finaleronde, daar dit Hertha was mocht de finalist Berliner SV 92 naar de eindronde.

Groep A

Groep B

Finaleronde

2. Klasse
Door de invoering van de Gauliga was er dit jaar geen promotie mogelijk.

Nordkreis

Westkreis

Ostkreis

Südkreis

Externe links
 fussball-historie 
 Euroleagues

Brandenburgse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1932/33